Nadeschda Kolesnikowa ist der Name folgender Personen:

* Nadeschda Kolesnikowa, Geburtsname von Nadeschda Leonidowna Iljina (1949–2013), russisch-sowjetische Sprinterin
 Nadeschda Kolesnikowa, Geburtsname von Nadeschda Wiktorowna Tschastina (* 1982), russische Biathletin